Луј V Лењи (; око 967—21. мај 987) је био француски краљ (986—987). Био је син Лотара Француског и последњи је Каролинг на француском престолу.

Биографија 
Крунисан је 979, али долази на власт тек после смрти Лотара Француског. Владао је само годину дана, тако да га хроничари називају „краљ који није ништа учинио“.

Наследио је битку, коју је водио његов отац и Отон Велики, Отон II и Отон III. Као бранилац и пријатељ папа, Отон Велики и његови наследници су били у позицији да именују највише свештенство на француској територији. Именовао је оне, који су били против француских краљева. Отон Велики је успео да надбискуп Рејмски постане Адалберон, који је био велики непријатељ француских краљева и подржавао је ривалску породицу Капета.

Лотар Француски је одлучио да суди издајничком надбискупу, али Иго Капе спасава надбискупа, а Лотар умире.

Луј V је дошао на власт 986. године. У то доба Луј V је поново настојао да осуди надбискупа Адалберона. Поново присталице Игоа Капета спасавају надбискупа и успевају да отрују Луја V.

Луј V није имао легитимних наследника, па је његов стриц, војвода доње Лорене Карло био најближи наследник. Међутим опет се у избор француског краља меша надбискуп Адалберон. Адалберон и будући папа Силвестер II су се тада на племићкој скупштини заложили да Иго Капет постане краљ, у чему и успевају. Тиме је владавина династија Каролинга у Француској (некадашњој Западној Франачкој) окончана и започела је влада нове династија Капет.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 967.
Умрли 987.
Каролинзи
Француски краљеви
Владари у Европи у X веку